Bettetini ist der Familienname folgender Personen:

 Gianfranco Bettetini (1933–2017), italienischer Filmtheoretiker und Filmregisseur
 Maria Bettetini (1962–2019), italienische Philosophin und Hochschullehrerin